

Informatica 
 .z5 – estensione file Z-code per Z-machine

Altro 
 Z5 Paul Jakobi – cacciatorpediniere tedesco della classe Zerstörer 1934 A